O Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia é situado na cidade de Campinas na divisa com a cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo. O primeiro Presídio instalado foi o Professor Ataliba Nogueira, em 1986. Os CDPs foram erguidos em 2000. Quando foi construído o complexo, Hortolândia era um Distrito de Sumaré, a cidade foi criada e herdou parte dos  presídios, os quais 30% estão no território do município de Campinas e 70% no município de Hortolândia. O complexo tem capacidade para 5.394 presos.

Integram o complexo seis unidades: dois Centros de Detenção Provisória, dois Centros de Progressão Penitenciária e duas Penitenciárias. Ainda dentro de um dos presídios está a Ala de Progressão Penitenciária "Odete Leite de Campos Critter". O acesso mais fácil para o complexo fica na Rodovia Campinas-Monte Mor, entre os km 4,5 e km 5.O km 4,5 consta como Hortolândia, passados 500 metros, é considerado Campinas. 

O Complexo ganhou o apelido de "Carandiru Caipira" por receber, a partir de 2002, a maior parte dos 7 mil presos da antiga Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, desativado no mesmo ano. 

Campinas-Hortolândia
Construções de Hortolândia
Construções de Campinas
Fundações em São Paulo em 1986